Seznam največjih proizvajalk avtomobilov na svetu 
(podatki so veljavni za leto 2007).

Viri in opombe 

Proizvajalci
Avtomobilska industrija